«Рид» — австрийский футбольный клуб из одноимённого города, земля Верхняя Австрия. Выступает в Первой австрийской лиге, обладатель Кубка Австрии 1998 и 2011 годов.

История 
Клуб был основан 5 мая 1912 года под названием Sportvereinigung Ried и выступал в региональных лигах Верхней Австрии до 1991 года. В высшую лигу страны команда впервые попала в 1995.

Первого серьезного достижения «Рид» достиг в 1998 году, выиграв Кубок Австрии. В финале была одержана победа над «Штурмом» со счетом 3-1. В 2003 году после восьми лет в Бундеслиге клуб вылетел. Двумя сезонами позже «Рид» вернулся, став чемпионами Эрсте Лиги 23 мая 2005 после победы над «Капфенбергом» со счетом 3-2. В следующем году «Рид» установил рекорд, финишировав четвёртым в чемпионате, а год спустя улучшили достижение, став серебряными призёрами. После первой трети сезона клуб занимал последнее место, однако руководство продолжало верить в тренерский талант Хельмута Крафта. Команда провела двенадцать матчей без поражений и одержала пять побед в пяти последних матчах, что позволило ей занять второе место и пробиться в первый квалификационный раунд Кубка УЕФА.

Достижения 
 Обладатель Кубка Австрии: 1997/98, 2010/11
 Победитель Второй лиги Австрии: 2004/05, 2019/20
 Выход в третий раунд Кубка обладателей Кубков: 1998/99
 Выход в первый раунд Кубка УЕФА: 2006/07
 Обладатель Кубка Интертото: 2006
 Серебряный призёр чемпионата Австрии: 2006/07

Текущий состав

Выступления в еврокубках 

 К = Квалификация

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Клуб Рид на сайте официальном сайте УЕФА
 Рид на сайте EUFO.DE

Футбольные клубы Австрии
Верхняя Австрия